Xiria är ett släkte av tvåvingar. Xiria ingår i familjen bredmunsflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Bredmunsflugor
Xiria